ISO/TR 11941:1996 — система романизации (транслитерации) корейского языка, используемая ISO. На практике применяется редко, в частности, для записи символов Юникод. Очень похожа на .

Правила транскрипции

Согласные

Гласные

Применение 
Эта система используется для записи букв корейского алфавита символами Unicode. Например, буква ᄎ (U + 110E) называется «HANGUL CHOSEONG CHIEUCH» (초성 치읓 치읓); ㅊ записывается латиницей как «ch». В то же время сочетание букв 차 (U + CC28) называется «HANGUL SYLLABLE CA», и ㅊ на письме обозначается латинской буквой «c».

Корейский язык
Стандарты ISO